Мариан Коциняк (; 11 января 1936 — 17 марта 2016) — польский актёр театра, кино, радио и кабаре.

Биография 
Родился 11 января 1936 года в Варшаве. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича) в Варшаве, которую окончил в 1959 году. Ученик Людвика Семполинского. Дебютировал в театре в 1958 году. Актёр театров в Варшаве, выступал тоже в сатирических радиопередачах и в «Кабаре джентльменов в возрасте». Двоюродный брат скончавшегося в 2007 году актёра Яна Коциняка.

Избранная фильмография

Награды 
 1974 — Золотой Крест Заслуги
 1977 — Награда «Комитета в дела радио и телевидение» за радиотворчество
 1988 — Кавалер Ордена Возрождения Польши
 2001 — Офицер Ордена Возрождения Польши
 2010 — Золотая Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis»

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Википедия:Биографии современников